Горовићи могу да буду:

 Горовићи (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Горовићи (Котор), насеље у општини Котор, Република Црна Гора